Данъёль:

 Данъёль (приток Большой Мутной) — река в России, протекает в Республике Коми
 Данъёль (приток Верхнего Двойника) — река в России, протекает в Республике Коми